Gesta est le nom d'une famille de peintres-verriers toulousains, dont la manufacture a été fondée par Louis-Victor Gesta.
Gesta est un genre littéraire appelé chanson de geste.
 Gesta est un genre de lépidoptères de la famille des Pyrginae.
 Gesta (journal) est une revue consacrée à l'art médiéval
 Gesta (chronique) est une chronique médiévale.